Steendorff är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Steendorff (1817–1904), dansk konstnär
 Magnus Steendorff (1855–1945), svensk arkitekt

Se även 
 Steindorff